Donje Taborište je lahko:
 Donje Taborište, Glina (Hrvaška)
 Donje Taborište, Slunj (Hrvaška)